Rodenrijs (dorp), een plaats in de voormalige gemeente Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland.
Rodenrijs (metrostation), een metrostation in deze plaats.